Удмуртская автономная область (, Удмуртская АО) — автономная административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая с 4 ноября 1920 года по 28 декабря 1934 года.

До 1 января 1932 года имела название Вотская автономная область. Административный центр области — город Ижевск (с января по июнь 1921 года — город Глазов).

История 

Декрет ВЦИК и СНК России «Об образовании Автономной Области Вотякского Народа», от 4 ноября 1920 года, дал начало образования Удмуртской автономной области как автономное территориальное образование Автономная область Вотякского народа для компактного проживания коренного народа — вотяков (ныне — удмурты).

В течение 1921 года происходило формирование структуры новых государственных органов — революционные комитеты передавали власть исполкомам Советов. Декретом ВЦИК от 5 января 1921 года в состав Автономной области Вотского народа были включены город Глазов (административный центр) и волости Глазовского, Сарапульского, Елабужского и Малмыжского уездов. В этом же году 10 июня 1921 года административный центр был переведён в Ижевск.

На совместном заседании областного бюро РКП(б) и ревкома было решено объявить 27 февраля 1921 года днём празднования образования Вотской автономной области. В воззвании областного бюро РКП(б) к рабочим, крестьянам, всем гражданам Вотской автономной области говорилось:

С созданием автономии стала быстро развиваться национальная удмуртская культура (драматургия, театр, литература, изобразительное искусство). С 1920-х гг. велась большая работа по борьбе с неграмотностью, важную роль в просвещении играло основанное в 1921 издательство «Удкнига».

14 января 1929 году Вотская АО вошла в состав Нижегородской области (позже — Нижегородский край).

1 января 1932 года переименована в Удмуртскую автономную область.

28 декабря 1934 года постановлением ВЦИК Удмуртская АО преобразована в Удмуртскую АССР.

Население

Численность 
 По состоянию на май 1923 года: население — 710 тыс. человек, площадь — 28 939 км².
 По состоянию на май 1930 года: население — 784,1 тыс. человек, площадь — 30 614 км².
 По состоянию на 15 июля 1934 года: население — 868,4 тыс. человек, площадь — 32 100 км², количество районов — 18.

Национальный состав 
По переписи 1926 года:
 удмурты — 52,3 %,
 русские — 43,3 %,
 татары — 2,3 %,
 бесермяне — 1,2 %.

Административное деление 
С 8 декабря 1921 года и до 1924 года Автономная Вотская область состояла из 5 уездов: Дебёсского, Глазовского, Можгинского, Ижевского и Селтинского, в 1924 году Дебёсский и Селтинский уезды упразднены, осталось только три уезда.
Районы и районные центры Удмуртской АО на момент преобразования её в Удмуртскую АССР:

 Алнашский — с. Алнаши,
 Балезинский — пос. при станции Балезино,
 Вавожский — с. Вавож,
 Глазовский — г. Глазов,
 Граховский — с. Грахово,
 Дебёский — с. Дебёсы,
 Зуринский — с. Зура,
 Ижевский — г. Ижевск,
 Карсовайский — с. Карсовай,
 Кезский — пос. при ст. Кез,
 Мало-Пургинский — с. Малая Пурга,
 Можгинский — г. Можга,
 Селтинский — с. Селты,
 Сюмсинский — с. Сюмси,
 Шарканский — с. Шаркан,
 Юкаменский — с. Юкаменское,
 Якшур-Бодьинский — с. Якшур-Бодья,
 Ярский — пос. при станции Яр.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Административно-территориальное деление РСФСР
 Административные преобразования в Республике Удмуртия

1920-е годы в Удмуртии
Автономные области РСФСР
Появились в 1920 году в России
Административные единицы, образованные в 1920 году
Административные единицы, упразднённые в 1934 году